USS Macon war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Macon benannt wurden:

 USS Macon (ZRS-5) (1933–1935), ein Starrluftschiff und fliegender Flugzeugträger
 USS Macon (CA-132) (1944–1969), ein schwerer Kreuzer der Baltimore-Klasse

Macon